Wola (gromada w powiecie lipnowskim)
 Wola (gromada w powiecie pszczyńskim)

także:
 Boża Wola (gromada w powiecie mieleckim)
 Boża Wola (gromada w powiecie nowodworskim)
 Brzyska Wola (gromada) (powiat łańcucki/leżajski)
 Bukowska Wola (gromada) (powiat miechowski)
 Dębowa Wola (gromada) (powiat opatowski)
 Dębska Wola (gromada) (powiat kielecki)
 Drzazgowa Wola (gromada) (powiat brzeziński)
 Dzierzkowice Wola (gromada) (powiat kraśnicki)
 Goryńska Wola (gromada) (powiat radomski)
 Górna Wola (gromada) (powiat sieradzki)
 Kamienna Wola (gromada) (powiat opoczyński)
 Kąkowa Wola (gromada) (powiat włocławski)
 Klonowa Wola (gromada) (powiat grójecki)
 Kobyla Wola (gromada) (powiat garwoliński)
 Kozia Wola (gromada) (powiat konecki)
 Królowa Wola (gromada) (powiat rawski)
 Łapczyna Wola (gromada) (powiat włoszczowski)
 Mrozowa Wola (gromada) (powiat węgrowski)
 Nowa Wola (gromada w powiecie białostockim)
 Nowa Wola (gromada w powiecie piaseczyńskim)
 Paciorkowa Wola (gromada) (powiat kozienicki/zwoleński)
 Pasztowa Wola (gromada) (powiat iłżecki)
 Plebania Wola (gromada) (powiat włodawski/parczewski)
 Pogórska Wola (gromada) (powiat tarnowski)
 Prymusowa Wola (gromada) (powiat opoczyński)
 Sobieska Wola (gromada) (powiat krasnostawski)
 Sowia Wola (gromada) (powiat nowodworski)
 Straszowa Wola (gromada) (powiat opoczyński)
 Tarnowska Wola (gromada w powiecie rawskim)
 Tarnowska Wola (gromada w powiecie tarnobrzeskim)
 Wielka Wola (gromada) (powiat rawski)
 Wilcza Wola (gromada) (powiat kolbuszowski)
 Wola Baranowska (gromada) (powiat tarnobrzeski)
 Wola Batorska (gromada) (powiat bocheński)
 Wola Będkowska (gromada) (powiat sieradzki)
 Wola Blakowa (gromada) (powiat radomszczański)
 Wola Bystrzycka (gromada) (powiat łukowski)
 Wola Chojnata (gromada) (powiat rawski)
 Wola Cyrusowa (gromada) (powiat brzeziński)
 Wola Dalsza (gromada) (powiat łańcucki)
 Wola Dereźniańska (gromada) (powiat biłgorajski)
 Wola Droszewska (gromada) (powiat kaliski)
 Wola Filipowska (gromada) (powiat chrzanowski)
 Wola Gołębiowska (gromada) (powiat radomski)
 Wola Gułowska (gromada) (powiat łukowski)
 Wola Jachowa (gromada) (powiat kielecki)
 Wola Kiełpińska (gromada) (powiat nowodworski)
 Wola Klasztorna (gromada) (powiat kozienicki)
 Wola Kleszczowa (gromada) (powiat łaski)
 Wola Korybutowa (gromada) (powiat chełmski)
 Wola Krzysztoporska (gromada) (powiat piotrkowski)
 Wola Książęca (gromada) (powiat jarociński)
 Wola Libertowska (gromada) (powiat olkuski)
 Wola Lipieniecka (gromada) (powiat radomski/szydłowiecki)
 Wola Lipowska (gromada) (powiat braniewski)
 Wola Łokotowa (gromada) (powiat brzeziński)
 Wola Łużańska (gromada) (powiat gorlicki)
 Wola Malkowska (gromada) (powiat opatowski/staszowski)
 Wola Młocka (gromada) (powiat ciechanowski)
 Wola Mysłowska (gromada) (powiat łukowski)
 Wola Mystkowska (gromada) (powiat pułtuski/wyszkowski)
 Wola Niedźwiedzia (gromada) (powiat łęczycki)
 Wola Osowińska (gromada) (powiat łukowski/radzyński)
 Wola Pękoszewska (gromada) (powiat skierniewicki)
 Wola Przemykowska (gromada) (powiat brzeski)
 Wola Przybysławska (gromada) (powiat puławski)
 Wola Radziszowska (gromada) (powiat myślenicki/krakowski)
 Wola Rafałowska (gromada) (powiat miński)
 Wola Raniżowska (gromada) (powiat kolbuszowski)
 Wola Rasztowska (gromada) (powiat wołomiński)
 Wola Rębkowska (gromada) (powiat garwoliński)
 Wola Różaniecka (gromada) (powiat biłgorajski)
 Wola Rudlicka (gromada) (powiat wieluński)
 Wola Rusinowska (gromada) (powiat kolbuszowski)
 Wola Rzeczycka (gromada) (powiat tarnobrzeski)
 Wola Rzędzińska (gromada) (powiat tarnowski)
 Wola Skromowska (gromada) (powiat lubartowski)
 Wola Sławińska (gromada) (powiat lubelski)
 Wola Solecka (gromada) (powiat iłżecki/lipski)
 Wola Stara (gromada) (powiat rypiński/sierpecki)
 Wola Starogrodzka (gromada) (powiat garwoliński)
 Wola Szydłowiecka (gromada) (powiat łowicki)
 Wola Teserowa (gromada) (powiat jędrzejowski)
 Wola Uhruska (gromada) (powiat włodawski)
 Wola Wadowska (gromada) (powiat mielecki)
 Wola Wapowska (gromada) (powiat inowrocławski)
 Wola Wągrodzka (gromada) (powiat piaseczyński)
 Wola Wereszczyńska (gromada) (powiat włodawski)
 Wola Wiązowa (gromada) (powiat łaski/pajęczański)
 Wola Wierzbowska (gromada) (powiat ciechanowski)
 Wola Zadybska (gromada) (powiat garwoliński/rycki)
 Wola Załężna (gromada) (powiat opoczyński)
 Wola Zgłobieńska (gromada) (powiat rzeszowski)
 Wola Żarczycka (gromada) (powiat łańcucki/leżajski)
 Wola Żelechowska (gromada) (powiat garwoliński)
 Wola Żelichowska (gromada) (powiat dąbrowski)
 Wola Żulińska (gromada) (powiat chełmski/krasnostawski)
 Wola Życka (gromada) (powiat garwoliński/rycki)
 Zduńska Wola (gromada) (powiat sieradzki)
 Żabia Wola (gromada w powiecie grodziskomazowieckim)
 Żabia Wola (gromada w powiecie bychawskim) (lubelski/bychawski)